Crabeels ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Crabeels (um 1534–1592), Bischof von 's-Hertogenbosch
 Florent Crabeels (1829–1896), belgischer Genre- und Landschaftsmaler sowie Radierer